Żarnówka peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Żarnówka, village du powiat de Węgrów, 
 Żarnówka, village du powiat de Żuromin

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Żarnówka, village